Miejscowości:
 Big Bend – miasto w Eswatini, w dystrykcie Lubombo
Miejscowości w USA:
 Big Bend – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Shasta
 Big Bend – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
 Big Bend – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk

Gminy w USA:
 Big Bend (ang. Big Bend Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Big Bend (ang. Big Bend Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Chippewa
 Big Bend (ang. Big Bend Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 Big Bend (ang. Big Bend Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom
 Big Bend (ang. Big Bend Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Inne:
 Park Narodowy Big Bend